Viktor Emanuel I. (24. červenec 1759 – 10. leden 1824) byl vévoda savojský, piemontský, aostský a král sardinský v letech 1802 až 1821.

Život 

Byl druhorozeným synem krále Viktora Amadea III. a Marie Antonie Španělské.
Viktor Emanuel byl od narození znám jako vévoda z Aosty.

Po abdikaci svého bratra Karla Emanuela II. se stal v roce 1802 králem. V roce 1805 přistoupil k 3. protifrancouzské koalici. Sardinii významně pomáhala v bojích proti Francii britská loďstva. Po Vídeňském kongresu (1814–1815) získal vládu v Savojsku, Nizze, Janově a Piemontu. Ale revolucí v roce 1821 byl donucen k abdikaci.

Rodina 
Dne 21. dubna 1789 se oženil s arcivévodkyní Marií Terezou Rakouskou-Este, dcerou Ferdinanda Karla.

Děti:

 Marie Beatrice (6. prosince 1792 – 15. září 1840), ⚭ 1812 František IV. (6. října 1779 – 21. ledna 1846), vévoda z Modeny, Massy a Carrary
 Maria Adéla (1. října 1794 – 9. března 1802)
 Karel Emanuel (3. září 1796 – 9. srpna 1799)
 dcera (13. listopadu 1800 – 10. ledna 1801)
 Marie Tereza (19. září 1803 – 16. července 1879), ⚭ 1820 Karel II. Ludvík (22. prosince 1799 – 16. dubna 1883), parmský vévoda, vévoda z Luccy a etrurský král v letech 1803 až 1807
 Marie Anna (19. září 1803 – 4. května 1884), ⚭ 1831 Ferdinand V. Dobrotivý (19. dubna 1793 – 29. června 1875), rakouský císař v letech 1835–1848, král uherský, český a markrabě moravský
 Marie Kristýna (14. listopadu 1812 – 21. ledna 1836), ⚭ 1832 Ferdinand II. Neapolsko-Sicilský (12. ledna 1810 – 22. května 1859), král Obojí Sicílie od roku 1830 až do své smrti

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Sardinští králové
Savojští vévodové
Savojští
Katoličtí panovníci
Panovníci, kteří abdikovali
Jakobitští pretendenti
Savojští princové
Narození v roce 1759
Úmrtí v roce 1824
Muži
Úmrtí 10. ledna
Narození 24. července
Narození v Turíně
Úmrtí v Turíně
Vévodové z Aosty
Pohřbení v bazilice Superga